

Веслі-Чапел — селище, штат Північна Кароліна
 Веслі-Чапел — переписна місцевість, штат Флорида